Příjmení Rypáček (malý rypák) nosí více různých osobností:

 František Jaroslav Rypáček (1853–1917) – český pedagog, spisovatel a vlastivědný pracovník
 Karel V. Rypáček (1885–1957) – český novinář a překladatel

pseudonym
Jaroslav Rypáček, viz Jaroslav Radimský – český spisovatel a překladatel